Христофо́р Вильге́льм Кох (; 1737 — 1813) — французский .

В 1791 году член Законодательного собрания, трибун во время консульства. Издал: «Tableau des Révolutions de l’Europe» (Лозанна, 1771—1807); «Tables généalogiques des maisons souveraines du sud et. de l’ouest, de l’Europe» (Страсбург, 1782); «Abrégé de l’histoire des traités de paix depuis la paix de Westphalie» (Базель, 1797); «Aperçu rapide de la position de la France à l'époque de la prétendue coalition des souverains de l’Europe» (Страсбург, 1791).

Примечания

Литература 
 

Историки Франции
Историки по алфавиту